Dufour steht für:

 (1961) Dufour, nach Guillaume-Henri Dufour benannter Asteroid
 Etienne Ballabey, ehemaliger Schweizer Nutzfahrzeughersteller mit dem Markennamen Dufour

Dufour ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dufour (* 1938), Schweizer Rechtshistoriker
 Alma Dufour (* 1990), französische Umweltschützerin und Politikerin
 Antoine Dufour (* 1979), kanadischer Musiker
 Antoine Dufour (Bischof) (?–1509), französischer Bischof von Marseille
 Bernard Dufour (1922–2016), französischer Maler
 Catherine Dufour (* 1966), französische Schriftstellerin
 Charles Henry Dufour (* 1940), Erzbischof von Kingston in Jamaika
 Chloé Dufour-Lapointe (* 1991), kanadische Freestyle-Skierin
 Christophe Dufour (* 1947), französischer Priester, Erzbischof von Aix
 Denis Dufour (* 1953), französischer Komponist
 Didier Dufour (* 1952), französischer Fußballspieler
 Frédéric Dufour (* 1976), französischer Ruderer
 François Bertrand Dufour (1765–1832) französischer General
 Guillaume Henri Dufour (1787–1875), Schweizer Humanist, General, Politiker und Mitbegründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
 Jean Dufour (1860–1903), Schweizer Naturwissenschaftler und Professor an der Universität Lausanne
 Jean-Marie Dufour, kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jérémie Dufour (* 1975), französischer Autorennfahrer 
 Joseph Dufour (1874–1936), Schweizer Architekt
 Justine Dufour-Lapointe (* 1994), kanadische Freestyle-Skierin
 Léon Dufour (1780–1865), französischer Arzt und Naturforscher
 Louis Dufour (1901–?), Schweizer Eishockeyspieler
 Marc Dufour (1843–1910), Schweizer Mediziner und Politiker
 Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour (1753–1835), französische Literatin und Ökonomin
 Marie-Jeanne Dufour (* 1955), Schweizer Dirigentin
 Maxime Dufour-Lapointe (* 1989), kanadische Freestyle-Skierin
 Philippe Dufour (* 1948), Schweizer Uhrmacher
 Sylvain Dufour (* 1982), französischer Snowboarder
 Sylvie Dufour (* 1979), Schweizer Leichtathletin
 Thomas Dufour (* 1973), französischer Curler
 Dufour, bisher nicht identifizierter Autor an der Encyclopédie

Siehe auch:
 Dufourkarte
 Dufourspitze
 Dufour Yachts
 Four